Carlo Ernesto Liverati (1805-1844) – pittore italiano
 Giovanni Liverati (1772-1846) – cantante, direttore d'orchestra e docente italiano